Тахтала

 Тахтала — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Тахтала — река в Татарстане.
 Тахтала (Таланиха) — река в Пензенской, Ульяновской, Саратовской областях.

См. также 
 Новая Тахтала — деревня (нежил.) в Алькеевском районе Татарстана.
 Старая Тахтала — село в Алькеевском районе Татарстана.
 Татарская Тахтала — село в Спасском районе Татарстана.